Mögelin ist

ein Ortsteil der Stadt Premnitz im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe Mögelin
die veraltete Schreibweise
von  Möglin (Rittergut) im Landkreis Oberbarnim
des Ortsteils Möglin der Gemeinde Reichenow-Möglin als Mögelin im Oberbarnim

Mögelin ist der Familienname von
 Else Mögelin (1887–1982), deutsche Handwebmeisterin